Silver est un mot anglais signifiant argent, un métal.

Patronyme 

 Adam Silver (né en 1962), avocat américain, commissaire de la NBA ;
 Alfred Silver (né en 1951), écrivain et dramaturge canadien, auteur de roman policier ;
 Amanda Silver (1963-), scénariste américaine, sœur de Michael B. Silver ;
 Cheyenne Silver (née en 1978), actrice de films pornographiques franco-américaine ;
 David Silver (1976-), informaticien et entrepreneur britannique ;
 Elizabeth L. Silver (née en 1978), romancière américaine ;
 Gertrude Tompkins Silver (1911-1944), aviatrice américaine de la Seconde Guerre mondiale ;
 Harvey Silver (né en 1976), acteur et producteur américain ;
 Horace Silver (1928-2014), pianiste de jazz américain ;
 Joan Micklin Silver (1935-2020), réalisatrice américaine ;
 Joel Silver (né en 1952), producteur américain ;
 Jonathan Silver (né en 1950), musicien britannique ;
 Josh Silver (né en 1962), musicien américain ;
 Joshua Silver (19?-), physicien britannique ;
 Karen Silver (19?-), chanteuse canadienne ;
 Lauren Silver (née en 1993), footballeuse jamaïcaine ;
 Leon Silver (1925-2022), géologue américain ;
 Liya Silver (née en 1999), actrice pornographique russe ;
 Marisa Silver (née en 1960), scénariste et réalisatrice américaine ;
 Michael B. Silver (né en 1967), acteur américain, frère d'Amanda Silver ;
 Monroe Silver (1875-1947), acteur de voix-off américain ;
 Nate Silver (né en 1978), statisticien, sabermétricien et écrivain américain ;
 Ron Silver (né en 1946), acteur et réalisateur américain ;
 Sandy Silver (né en 1969), homme politique canadien ;
 Scott Silver (né en 1964), scénariste et réalisateur américain ;
 Spencer Silver (1941-2021), chimiste américain ;
 Stacy Silver (née en 1981), actrice et réalisatrice de films pornographiques tchèque ;
 Véronique Silver (1931-2010), actrice française.

Pseudonyme 

 Guido Silvestri (né en 1952), un auteur de bande dessinée et responsable éditorial italien.

Personnages de fiction 
Silver est le nom de divers personnages de fiction :
 Capitaine Silver, personnage de manga ;
 Erin Silver, personnage de la série télévisée 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération ;
 Long John Silver, personnage du roman L'Île au trésor (il a donné son nom à un album du groupe Jefferson Airplane) ;
 Silver Surfer (le Surfer d'Argent), super-héros de bande dessinée ;
 Silver the Hedgehog, personnage de jeu vidéo.

Toponyme 

 Silver, hameau du Manitoba (Canada) ;
  ;
 .

Titre 

 Silver, un jeu vidéo ;
 Silver: shirubā (titre original : shirubā), un film de Takashi Miike ;
 Silver, un album du groupe américain Silver sorti en 1976.

Autres 
 Gène silver, gène dominant du cheval ;
 Long John Silver's, société américaine de restauration rapide.
 Silver Catalano, projet musical de l'auteure-compositrice-interprète québécoise Flora Gionest-Roussy de 2015 à 2019.

Patronyme anglais